Balancan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Balancán de Domínguez, ort, Tabasco, 
 Balancán, kommun, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar